Unterhaltung steht für:
 Gespräch, verbale Kommunikation
 Instandhaltung technischer Geräte
 Unterhaltung (Bauwesen), die Instandhaltung von Gebäuden
 Unterhaltungsbranche, kulturelle Aktivitäten mit dem Ziel, einem Publikum Freude zu bereiten
 Gewässerunterhaltung, die Pflege und Aufrechterhaltung der Funktion von Gewässern

Siehe auch: